Cyrus I (limba persană veche Kuruš), a fost rege în Anshan din Persia în perioada cca. 600 î.Hr. - 580 î.Hr., sau, după alții, în perioada cca. 652 - 600 î.Hr.. El nu trebuie confundat cu nepotul său celebru Cyrus cel Mare, cunoscut și ca Cyrus II. Numele lui în limba persană modernă este کوروش, iar în limba greacă este Κύρος. 

Cyrus a fost un membru timpuriu al dinastiei Ahemenide. El a fost aparent un nepot al lui Achaemenes, fondatorul dinastiei și fiul lui Teispes, regele Anshan. fiii Teispes "împărțit relatărilor, regatul între ei după moartea lui. Cyrus a domnit ca rege al Anshan Ariaramnes în timp ce fratele său a fost rege în Parsa.

Referințe 
 A. Shapur Shahbazi: Cyrus I. În: Encyclopædia Iranica, vol. 6, pag. 516 (conține doar o parte din informațiile mai sus-menționate).

Arbore genealogic 

Persia antică
Dinastia Ahemenidă
Monarhi ai Persiei
Decese în 600 î.Hr.
Decese în 580 î.Hr.